Гомово — название нескольких населённых пунктов:
 Гомово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Гомово — деревня в Нелидовском районе Тверской области.